Китан Петров Ангелков е български строител и дърворезбар от Македония, представител на Дебърската художествена школа.

Биография 
Роден е в 1869 година и принадлежи към големия строителен и зографски род Ангелкови. И баща му Петър и дядо му Ангелко са строители и резбари. Китан оглавява собствена тайфа от 50 - 60 души и строи църкви, манастирски конаци и други сгради. Занимава се с дърворезба и усвоява и иконописния занаят. Негово дело са църкви в Бер и Воден и една от църквите в Сяр. Църквите „Свети Георги“ в Семалто, „Света Троица“ в Мъклен и „Сретение Господне“ в Енидже също са негово дело. Автор е на църквата „Свети Димитър“ в Крива паланка. Подпомага Дамян Янкулов Рензовски при строежа на църквата „Свето Благовещение Богородично“ в Прилеп, завършена в 1838 година. Китан Петров е автор на сградата, резбите на иконостаса и иконите в Слепченския манастир. Умира в 1866 година в родното си село.

Родословие

Бележки 

Представители на Дебърската художествена школа
Българи в Османската империя
Български творци от Македония
Български дърворезбари
Български архитекти
Родени в Папрадище
Български иконописци
Ангелкови (папрадищани)
Починали в Папрадище